Ahafo steht für;
 Ahafo (Volk), Volk in Ghana
 Ahafo Region, Region in Ghana